Бори́с Плато́нов:
 Платонов, Борис (род. 1954) — советский вокалист ВИА «Лейся, песня» и «Красные маки».
 Платонов, Борис Викторович (1903—1967) — советский актёр, педагог.